Мексика — государство в Северной Америке.
 (10806) Мексика — типичный астероид главного пояса, который был открыт 23 марта 1993 года.